Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Guillermo García-López, jenž skončil v semifinále na raketě krajana Fernanda Verdasca.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Fernando Verdasco, jenž ve finále zdolal francuzského tenistu Lucase Pouilleho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour, když naposledy předtím triumfoval na dubnovém U.S. Men's Clay Court Championships 2014.

Finálový duel byl přeložen z neděle na pondělní dopoledne pro déšť. Naposledy předtím k takovému posunu došlo na říjnovém ATP Shenzhen Open 2015.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BCR Open Romania
ATP World Tour 2016